TVR Tuscan je sportski automobil engleskog proizvođača sportskih automobila TVR. Proizvodnja je krenula 1999. i trajala do 2006. kada je tvornica zatvorena. Veći dizajn je doživio tijekom 2005. godine te je nazvan Tuscan S. Dizajniran je da bude aerodinamičan. U skladu s TVR-ovom tradicijom, nema ni ABS sustav ni zračne jastuke. U ponudi je bilo pet motora, snage od 350 do 402 KS. S najjačim motorom postiže maksimalnu brzinu od 315 km/h i ubrzava od 0-100 za samo 3.7 sekundi.

Vanjska poveznica
Tuscan na stranici TVR-a

Športski automobili